Thaisånghöna (Arborophila diversa) är en fågel i familjen fasanfåglar inom ordningen hönsfåglar.

Utseende och läte 
Thaisånghönan är liksom nära släktingen kambodjasånghönan är en skygg liten hönsfågel. Den är vackert tecknad med bjärt orangefärgat bröst, svartvitfjälliga kroppsidor och svartbandat brun ovansida. Även huvud och hals är orangefärgade. Jämfört med kambodjasånghönan har thaisånghönan mer färglöst ansikte med tydligare markerad ögonlinje samt mer utbredd fjällning ned på buken. Hanen och honan sjunger högljutt i duett, ett par stigande toner följt av en serie tjippande ljud.

Utbredning och systematik 
Thaisånghönan förekommer i tropiska skogar i sydöstra Thailand. Den behandlas som monotypisk, det vill säga att den inte delas in i några underarter. Fågeln kategoriseras ofta som underart till kambodjasånghöna (A. cambodiana).

Levnadssätt 
Thaisånghönan hittas i tropiska städsegröna skogar rika på epifyter och orkidéer, på mellan 700 och 1400 meters höjd.

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte formellt placeras i någon hotkategori, men den beskrivs dock som utrotningshotad. Fågeln förekommer enbart i Namtok Phliu National Park och Khao Soi Dao Wildlife Sanctuary, med ett bestånd som troligen understiger 1000 individer. Den tros också minska i antal, huvudsakligen på grund av habitatförstörelse och jakt.

Referenser

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Fasanfåglar
Fåglar i orientaliska regionen
Endemiska fågelarter i Thailand